

Cinema
Devil – film del 2010 diretto da John Erick Dowdle

Fumetti 
Devil (in originale Daredevil) – supereroe dei fumetti Marvel Comics
Diavolo (Devil) – personaggio comprimario delle storie dell'Uomo mascherato

Musica 
Devil – album dei Die Ärzte (titolo originale Debil)
Devil – album dei Chiodos del 2014
Devil – album dei Super Junior del 2015
Devil – singolo dei Shinedown del 2018

Videogiochi 
Devil – personaggio del videogioco Tekken

Pagine correlate 
Devils
Daredevil
Diavolo (disambigua)